Солнцецве́т аркти́ческий () — многолетний полукустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Солнцецвет арктический — эндемик Мурманской области России. Единственное место произрастания этого растения — узкая прерывистая полоса длиной около 4 километров южного и западного побережья Турьего полуострова. Единственный представитель рода, растущий столь далеко на севере.

Типичными местами произрастания солнцецвета арктического являются полузадернованные галечники, нижние уровни скал и кустарниково-разнотравные прибрежные луговины. Чистых зарослей не образует, встречаясь всегда в сообществах других растений кустарничкового и травянистого типа. Размножается семенами. Период цветения приходится на первые дни июля и происходит ежегодно, период плодоношения — на август.

История открытия 
Впервые места произрастания солнцецвета арктического были найдены в 1860-е годы ботаником Н. Я. Фельманом. Однако, Фельман посчитал его представителем другого, распространённого несколько южнее вида. Как отдельный вид солнцецвет арктический был признан лишь в 1909 году. В начале XXI века это растение как отдельный вид признаётся не всеми.

Биологическое описание 
Многолетнее раскидистое полукустарниковое растение высотой 10—40 сантиметров. От одного корня может отходить до 40 стеблей зелёного или буроватого цвета.

Цветки ярко-жёлтого цвета диаметром от 2 до 2,5 сантиметров с пятью лепестками. В соцветии может быть 3—6 цветков.

Охранный статус 

Солнцецвет арктический включён в Красную книгу России (категория 3 — редкие виды (редкие или узколокальные)), Мурманской области (категория 2 — уязвимые виды (редкие с сокращающейся численностью)) и Восточной Фенноскандии. Места его произрастания включены в состав Кандалакшского заповедника. Включён в перечень нуждающихся в охране видов растений Мурманской области.

За пределами основного ареала солнцецвет арктический культивируется в ботанических садах Москвы (Ботанический сад им. Н. В. Цицина) и Риги. Кроме того, выращивается в Полярно-альпийском саду в Кировске, однако в искусственных условиях не плодоносит.

Примечания 

Флора Европы
Ладанниковые
Эндемики Мурманской области